Гончабейим () — азербайджанская поэтесса. Дочь последнего Нахичеванского хана Эхсан хана.

Биография 
Родилась в 1827 году в Нахичевани. В 1837 году поступила в открывшуюся в городе русскую школу, где выучила русский язык и фарси. Была также участницей поэтического собрания «Гончейи-ульфат». Свои собственные лирические стихи писала под псевдонимом «Бейим». Некоторая часть стихов дастана «Принц Ибрагим», по её словам, созданы ею же.

В 1845 году знакомый с Эхсан-ханом грузинский поэт Н. М. Бараташвили встретился с поэтессой. Он интересовался её творческой деятельностью и посвятил ей своё произведение «Песня Гончабейим». Он также перевёл одно из её стихотворений на грузинский алфавит и отправил для перевода в Тифлис. Для исполнения этого стихотворения на торжественных мероприятиях он посоветовал обратиться к певцам-ханенде Саттару и шекинцу Джафару. Согласно И. К. Ениколопову один из переведённых Бараташвили её стихов ханенде Саттар исполнил на грузинском языке.

Генеалогическое древо Нахичеванских

Ссылки 
 Азербайджанский Гендерный Информационный Центр. Qönçəbəyim 

Поэтессы Азербайджана
Поэтессы по алфавиту
Азербайджанские поэты
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Нахичеванские